Дитикон () — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Дитикон. Население составляет 22 497 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0243.

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих